Wood Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wood Hill (Missouri)
 Wood Hill (Pennsylvania)
 Wood Hill (Utah)

Siehe auch:
 Woodhill